Ligadura pode referir-se a:

 Ligadura (música), um símbolo utilizado em notação musical que fica em baixo ou em cima da notas de musica entre - si
 Ligadura, procedimento cirúrgico;
 Ligadura (medicina), uma faixa de tecido que recobre uma ferida, geralmente para fixar curativos;
 Ligadura tipográfica, quando duas ou mais letras são unidas em um único glifo.

Desambiguação